Викинг () — представитель раннесредневековых (VIII—XI вв.) скандинавских мореходов, викингов.

Также слово викинг или викинги может иметь следующие значения:

Авиация 
 Локхид S-3 «Викинг» — американский противолодочный самолёт.
 Виккерс «Викинг» — британский самолёт-амфибия 1918 года.
 Виккерс «Викинг» — британский послевоенный пассажирский самолёт.

Космонавтика 
 Викинг — серия космических аппаратов НАСА по исследованию Марса.
 Викинг-1 — первый из двух космических аппаратов, направленных к Марсу в рамках программы НАСА «Викинг».
 Викинг-2 — второй из двух космических аппаратов, направленных к Марсу в рамках программы НАСА «Викинг».
 Викинг — серия американских метеорологических ракет, запускавшихся с 1949 по 1955 год.
 Викинг — серия жидкостных ракетных двигателей для ракеты-носителя семейства Ариан.
 Викинг — первый шведский спутник, запущенный в 1986 году.

Транспорт 
 «Викинг» — российский вездеход-амфибия на шинах сверхнизкого давления.
 «Викинг» — гусеничный снегоболотоход.
 «Викинг» — поезд комбинированного транспорта, курсирующий по маршруту Черноморск (Украина) — Минск (Беларусь) — Клайпеда (Литва).

Спорт 
 «Викинг» — стадион в Ставангере. Домашняя арена футбольного клуба «Викинг».
 «Викинг» — норвежский футбольный клуб из города Ставангер.
 «Викинг» — эстонский хоккейный клуб из города Таллин.
 «Викинг» — норвежский волейбольный клуб из города Бергена.
 «Викинг» — женская хоккейная команда из Москвы, существовавшая во второй половине 1990-х годов.

Кинематограф 
 «Викинг» () — кинофильм 1928 года, США. Первая картина, снятая по технологии Technicolor, процесс 3.
 «Викинги» () — фильм с Кирком Дугласом (1958, США).
 «Викинг» — российский четырёхсерийный телефильм 2006 года (Режиссёр: Станислав Мареев).
 «Викинги» () — фильм (2008, США).
 «Викинги» () — телесериал 2013 года.
 «Викинги» () — фильм (2014, Швейцария, Германия, ЮАР).
 «Викинг» — художественный фильм (2016, Россия), а также крымский кинопарк «Викинг» (на месте съёмок кинокартины).

 Прочие фильмы
 «Сага о женщинах-викингах и об их путешествии к водам Великого морского змея» () — фильм (1957, США)
 «Корабли викингов» () — фильм (1963, Великобритания, Югославия).
 «Камень викингов» () — фильм (1991, США).
 «Саги о викингах» () — фильм (1995, США и Исландия).
 «Астерикс и викинги» () — мультипликационный фильм (2006, Франция).

Прочее 
 Викинг — небольшой марсианский ударный кратер, расположенный на плато Меридиана.
 «Викинг» — российский банк.
 Viking — гидрокомбинезон сухого типа, производства шведского концерна Trelleborg AB.
 5-я танковая дивизия СС «Викинг» — название дивизии войск СС.
 Vikings: War of Clans () — игра для браузеров и мобильных устройств в жанре MMO стратегии от компании Plarium.

См. также 
 Вайкинг